Der Hahn und der Fuchs steht für
Der Hahn und der Fuchs (Bechstein), Märchen
Der Hahn und der Fuchs (La Fontaine), Fabel